Чемпіонат Європи з фехтування 2017 — XXI чемпіонат Європи, що пройде у місті Новий Сад, Сербія з 16 по 22 червня 2018 року.

Медалі

Медальний залік

Чоловіки

Жінки

Огляд результатів

Чоловіки

Шпага, особиста першість

Шпага, командна першість

Рапіра, особиста першість

Рапіра, командна першість

Шабля, особиста першість

Шабля, командна першість

Жінки

Шпага, особиста першість

Шпага, командна першість

Рапіра, особиста першість

Рапіра, командна першість

Шабля, особиста першість

Шабля, командна першість

Посилання 
Офіційний сайт

Чемпіонат Європи з фехтування
Спортивні події 2018
Червень 2018
2018 у Сербії
Спорт у Новому Саді